Bielefeldt ist der Familienname folgender Personen:
 Alwin Bielefeldt (1857–1942), deutscher Verwaltungsjurist, Ministerialbeamter im Reichsversicherungsamt und Pionier des Kleingartenwesens
 Dirk Bielefeldt (* 1957), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Frederik Bielefeldt (1880–1949), dänischer Ruderer
 Heiner Bielefeldt (* 1958), deutscher Theologe, Philosoph und Historiker
 Max Bielefeldt (1854–1927), deutscher Sprengstoffchemiker und Industrieller
 Regine Bielefeldt (* 1974), deutsche Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Bielefeld (Begriffsklärung)
 Bielfeld
 Bielfeldt